Leng Tch'e peut faire référence à :
 Leng Tch'e, un album du groupe américain Naked City, édité en 1992 ;
 , un groupe de musique belge.